Перевал Роджерс — перевал в горах Селкерк, Британская Колумбия, Канада. Перевал находится на территории национального парка Глейшер и с 1971 года является национальным историческим местом Канады.

По перевалу проходит автомобильное трансканадское шоссе и канадская тихоокеанская железная дорога.

География 
Река Колумбия в окрестностях горы Селкерк течёт на север, где в районе Биг-Бенд пересекает горы и устремляется на юг. Перевал Роджерс — коридор, который соединяет северное и южное течение реки. Перевал находится в очень узком месте с крутыми склонами и очень лавиноопасен. Лавины на перевале могут вылазить на противоположный склон и возвращаться обратно, пересекая ущелье дважды. Самой опасной считается зона протяжённостью 80 км, на которой обнаружено 74 лавины.

История 
При строительстве канадской тихоокеанской железной дороги было необходимо преодолеть несколько сложных горных хребтов. В 1881 году было принято решение проложить маршрут через Канадские Скалистые горы по перевалу Кикинг-Хорс (Kicking Horse). Для продолжения этого маршрута нужно было найти дорогу через горы Селкирк. На поиски решения в труднодоступные и малоизученные горы был направлен опытный инженер American railway майор А. Б. Роджерс, который обнаружил перевал на следующий год. Перевал был назван его именем. В 1883 году начались строительные работы, а железнодорожное сообщение заработало уже в 1886 году, первый трансконтинентальный поезд Монреаль — Ванкувер отправился в путь 8 июля.

Из-за повышенной лавиноопасности перевала на нём работала команда железнодорожных рабочих и техники, которые чистили пути от снега. Также было построено в общей сложности 30 км галерей. В 1916 году в обход самой лавиноопасной части перевала был построен туннель Коннот, который заменил 8 км галерей и 35 км дороги.

При строительстве автомобильной трассы проектировщики встали перед выбором: провести шоссе через лавиноопасный участок, или делать окружной маршрут вдоль реки Колумбия. В 1953 году на перевал была направлена съёмочная партия, которая три года занималась изучением особенностей лавин в районе перевала. В 1956 году план строительства был утверждён и в 1962 году через перевал было проложено трансканадское шоссе.

27 марта 1971 года перевал Роджерс был включён в реестр национальных исторических мест Канады в связи с его ролью и местом в основной национальной железнодорожной артерии, которую он занимал с 1886 по 1917 годы.

Изучение лавин 
В 1887 году инженер Д. К. Каннингемом произвёл съёмку лавин в районе перевала. Только в 1948 году его работу продолжил служащий парка Глейшер Н. К. Гарднер, который по собственной инициативе начал вести наблюдения за лавинами. В 1953 году в район перевала отправилась съёмочная партия и Гарднер стал руководить её исследованиями, собирая информацию о размерах, расположении, частоте и особенностях лавин. После того, как в 1956 году план строительства автотрассы через перевал был утверждён, Гарднера поставили во главе лаборатории Национального научно-исследовательского совета. В штате лаборатории помимо него было шесть человек, кроме того Гарднер мог напрямую обращаться к инженерам и ресурсам совета. В 1957 году совет принял на работу швейцарского инженера Петера Шерера, который должен был проверить выкладки Гарднера.

Происшествия 
5 марта 1910 года на перевале Роджерс на отряд из шестидесяти железнодорожных рабочих со стотонным снегоочистителем обрушилась мощная лавина. В живых остался только один человек, а снегоочиститель разломало и забросило на соседний склон. Рабочие чистили дорогу от снега для пассажирского поезда, который был отрезан предыдущей лавиной. Сам поезд лавина не затронула.

Примечания 

Перевалы Канады
Горы Британской Колумбии